

Nom de famille 

 Samuel D. Lecompte (1814-1888), homme politique et juge en chef du Territoire du Kansas ;
 Édouard Lecompte (1856-1929), historien jésuite canadien ;
 Marius Lecompte (1902-1970) paléontologue et géologue belge ;
 Jacques Lecompte-Boinet (1905-1974), Résistant français, responsable du mouvement Ceux de la Résistance et ambassadeur ;
 Louis Lecompte (1914-1970), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Elizabeth LeCompte (1944-), metteur en scène américaine ;  
 Juan Carlos Lecompte (1959-), homme politique colombien ; 
 Éric Lecompte (1975-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Delphine Lecompte (1978-), poétesse flamande.

Toponyme 

 Lecompte, ville américaine située en Louisiane ;
 Rivière Lecompte, affluent canadien de la rivière Robin.

Patronyme français